A 2015-2016-os angol labdarúgó-bajnokság harmadosztályát (amit más néven Sky Bet League One-nak neveznek) 24 csapat részvételével rendezik meg.

Változások az előző szezonhoz képest

A League One-ba... 
 
Feljutott a League Two-ból 
 Burton Albion
 Shrewsbury
 Bury
 Southend  

Kiesett a Championshipből
 Millwall
 Wigan
 Blackpool

A League One-ból... 

Kiesett a League Two-ba 
 Notts County
 Crawley Town
 Leyton Orient
 Yeovil

Feljutott a Championshipbe
 Bristol City
 MK Dons
 Preston

Tabella 

Angol labdarúgó-bajnokság
angol 3